

Plantes 
 Une sauge est une plante de la famille des Lamiacées :
 Sauge des prés ou sauge commune ; sauge officinale ; sauge sclarée ; sauge des devins : sauge sclarée ; sauge des forêts.

Lieux 

 Sauge, commune suisse du canton de Berne.

Personnalités 

 André Sauge (né en 1944), traducteur et écrivain français.